Viktoryja Azaranka e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma la Azarenka ha deciso di non partecipare.

Solo Mirnyi ha partecipato in coppia con Anna Čakvetadze, ma ha perso nel 1º turno contro Nadia Petrova e Jonas Björkman.

Cara Black e Leander Paes hanno battuto in finale 7–6(6), 6–4, Liezel Huber e Jamie Murray.

Teste di serie

 Chia-jung Chuang /  Daniel Nestor (primo turno)
 Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Ai Sugiyama /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Yung-jan Chan /  Julian Knowle (primo turno)

 Cara Black /  Leander Paes (campioni) 
 Květa Peschke /  Pavel Vízner (secondo turno) 
 Zi Yan /  Mark Knowles (primo turno) 
 Nathalie Dechy /  Andy Ram (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2008
ATP Tour 2008